Miejscowości w USA:
 Searsport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Searsport – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
Gminy w USA:
 Searsport (ang. Searsport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo